Константи́н Миха́йлович Ба́харев (; ) — украинский и российский политический деятель, журналист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII и VIII созывов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку с 12 октября 2021 года. Член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», руководитель межрегионального координационного совета партии в Южном федеральном округе.

Из-за поддержки российской агрессии во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран.

Биография 
Сын Бахарева Михаила Алексеевича, его преемник на посту на посту главного редактора «Крымской правды». Его преемник на посту заместителя Председателя Верховного Совета Крыма.

 1989 — окончил Общеобразовательную школу № 18 города Симферополь Автономной Республики Крым
 1994 — Симферопольский государственный университет имени М. В. Фрунзе по специальности «Русский язык и литература».
 2005 — Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление», получил квалификацию магистра государственного управления.

С сентября 1994 года — заместитель генерального директора акционерного общества закрытого типа «Инвестиционный фонд „Крымская приватизация“».

Сентябрь 1997 — май 2006 года — заместитель председателя правления ООО «Редакция газеты „Крымская правда“». С мая 2006 года — председатель правления ООО «Редакция газеты „Крымская правда“», главный редактор газеты «Крымская правда». С 2006 по 2010 год — депутат Верховного Совета Крыма 5-го созыва. С 16 ноября 2010 по 21 декабря 2011 — первый заместитель Председателя Верховного Совета Крыма.

В 2012 году являлся членом Партии регионов, выдвигался в народные депутаты Украины от Партии регионов.

С 2010 по 2014 год — депутат Верховного Совета Крыма 6-го созыва. С 21 декабря 2011 по 21 марта 2014 — председатель Постоянной комиссии Верховного Совета Крыма по нормотворческой деятельности, организации работы Верховного Совета и связям с общественностью.

5 апреля 2014 года стал членом партии «Единая Россия». С 2014 по 2016 год — Депутат Государственного совета Республики Крым 1-го созыва. 21 марта 2014 — 1 августа 2014 года — заместитель председателя Государственного совета Республики Крым.

1 августа 2014 — 23 сентября 2016 года — первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым.

С 5 октября 2016 года — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва по Керченскому одномандатному избирательному округу № 20.

С 23 декабря 2017 года — член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», руководитель Межрегионального координационного совета по Южному федеральному округу.

Прокуратурой Украины подозревается в государственной измене, в связи с чем объявлен в розыск.

В 2021 году на выборах в Государственную Думу VIII созыва был избран по Керченскому одномандатному избирательному округу № 20 как представитель от политической партии «Единая Россия». 63,59 % голосов избирателей, посетивших участки в дни голосования были отданы за Константина Бахарева.

Законотворческая деятельность 

С 2016 по 2020 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VII созыва, выступил соавтором 28 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Международные санкции 
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 12 сентября 2020 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 31 декабря 2020 года находится под санкциями Великобритании. С 30 сентября 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 24 февраля 2022 года находится под санкциями Канады. С 29 сентября 2020 года находится под санкциями Швейцарии. С 2 октября 2020 года находится под санкциями Австралии. С 12 апреля 2022 года находится под санкциями Японии

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 12 октября 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Награды 
 Грамота Министра обороны Российской Федерации (2007 год)
 Орден Союза журналистов России «За заслуги» (2008 год)
 Орден «За заслуги» III степени (Украина, 18 октября 2012 года) — за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурно-образовательное развитие Автономной Республики Крым, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм
 Орден Дружбы (2014 год)
 Орден «За верность долгу» (Республика Крым, 2015 год) — за заслуги в период организации референдума о государственной принадлежности Крыма
 Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (17 марта 2014 года) — за личный вклад в возвращение Крыма в Россию
 Благодарность Председателя Государственной Думы Российской Федерации Володина В. В. (2018 год) — за большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации
 Благодарность Правительства Российской Федерации (2020 год) — за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны
 Орден «Содружество» (26 ноября 2015 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за активное участие в проведении международного телекинофорума «Вместе», вклад в укрепление дружбы между народами государств — участников Содружества Независимых Государств.
 Почётный знак «За заслуги в развитии печати и информации» (16 апреля 2015 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за значительный вклад в формирование и развитие общего информационного пространства государств — участников Содружества Независимых Государств, реализацию идей сотрудничества в сфере печати и информации
 Почётная грамота Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (2008).
 Медаль Республики Крым «За доблестный труд» (11 октября 2022 года)

Семья 
 Сын Бахарева Михаила Алексеевича, его преемник на посту на посту главного редактора «Крымской правды». Его преемник на посту заместителя Председателя Верховного Совета Крыма.
 Женат, имеет двоих сыновей.
 Жена — Нонна Элгуджевна Бахарева (Кепуладзе), грузинка по национальности, дочь бывшего почётного консула Грузии в АР Крым Элгуджи Кепуладзе, президент одной из благотворительных организаций.

Доход и имущество 
За 2021 год официальный доход − 5 791 884 руб

Примечания

Ссылки 
 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». (http://er.ru/persons/1066/)

Журналисты по алфавиту
Журналисты Украины
Редакторы Украины
Главные редакторы
Выпускники Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Члены Партии регионов Украины
Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственного совета Крыма
Первые заместители председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым
Выпускники школ Симферополя
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Награждённые медалью «За доблестный труд» (Крым)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине